Крокетт (округ, Техас), Округ Крокетт () — округ (графство) у штаті Техас, США. 
 Крокетт (округ, Теннессі), Округ Крокетт () — округ (графство) у штаті Теннессі, США.